Unterbau steht für:

 die tragenden Bauteile und Konstruktionen im Übergangsbereich vom Bauwerk zum Baugrund, siehe Gründung (Bauwesen)
 die konstruktiven Elemente, die das eigentliche Bauwerk oder Bauteil, den Oberbau bzw. Überbau tragen, siehe Unterbau (Bauwesen)
 sämtliche Bauelemente einer Brücke, die dazu dienen die Lasten des Überbaus in den Untergrund abtragen, siehe Unterbau (Brücke)
 Erd- oder Kunstbauwerke im Eisenbahnbau, siehe Unterbau (Eisenbahn)
 den künstlich hergestellten Erdkörper unterhalb der Straßenbefestigung, siehe Unterbau (Straßenbau)
 das nachträgliche Einbringen von Schattenbaumarten in einen Hochwaldbestand, siehe Unterbau (Forstwirtschaft)
 die materielle und wirtschaftliche Basis im marxistischen Gesellschaftsmodell, siehe Dialektischer Materialismus
 eine Schicht im Aufbau von Softwaresystemen, siehe Front-End und Back-End
 Unterbau (Hohenpeißenberg), Ortsteil der Gemeinde Hohenpeißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:

 Oberbau, Subsystem (Begriffsklärungen)